O termo veadeiro, muito comum no Brasil pode referir-se a:

 Cão de qualquer raça ou sem raça definida, adestrado na caça dos veados;
 Cão da raça veadeiro pampeano;
 Cão da raça veadeiro nacional;
 Cão da raça veadeiro paulista;
 Cão da raça veadeiro catarinense.

Desambiguação